Chrissy Amphlett – cantante australiana
 Edgar Amphlett – schermidore britannico
 Isole Amphlett – isole nel mare delle Salomone